Pietro V di Alessandria –  papa della Chiesa ortodossa copta
 Pietro V di Alessandria –  patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Pietro V di Aragona (1429-1466) – connestabile del Portogallo, Gran Maestro di Avis e re di Aragona
 Pietro V di Moldovia  (1537-1594) – voivoda (principe) di Moldavia nel 1574-1577, 1578-1579, 1582-1591
 Pietro V del Portogallo (1837-1861) – re del Portogallo e dell'Algarve dal 1853 al 1861